Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 juni 2019.

Mannen 06